Национальная орбитальная космическая станция (также — РО(С)С, Российская орбитальная (служебная) станция) — планируемая российская орбитальная станция, которая должна прийти на смену МКС после 2024 года. Проект разрабатывается специалистами РКК Энергия.
Национальная российская орбитальная станция будет создаваться на основе модулей, изначально предназначавшихся для МКС: «НЭМ», «МЛМ» и «УМ» (последние два — аналоги запущенных в 2021 году модулей МКС), затем будут добавлены ещё два модуля: Шлюзовой (ШМ) и Трансформируемый (ТМ). Таким образом, всего станция будет состоять из пяти модулей, её масса составит 60 тонн.

Станцию планируется впервые в истории земных ОС вывести на высокоширотную орбиту, чтобы она смогла работать в интересах России, накрывая траекторией весь земной шар, включая Арктику. Для этого придётся пойти на повышение энергозатрат при выводе на орбиту и повышение уровня радиации при пролёте станции через полярные области.

Наименование 

Примерно до середины 2022 года станция именовалась «РОСС» — Российская орбитальная служебная станция.

Примерно с середины 2022 года станция значилась как «РОС» — Российская орбитальная станция.

28 августа 2022 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил СМИ, что название станции может быть изменено после завершения ее проектирования.

История

2014 
Заявления о планах строительства Российской орбитальной станции появились в 2014 году, на фоне международной конфронтации и после заявлений политиков о возможном выходе России из программы МКС после 2020 года.

В ноябре 2014 в газете «Коммерсантъ» в статье под названием «Русскоцентрическая орбита» сообщалось что в рамках проекта развития пилотируемой космонавтики на период до 2050 год предлагается создание национальной станции на орбите Земли. Первоначальная конфигурация будет формироваться на базе многоцелевого лабораторного и узлового модулей, космического аппарата ОКА-Т, в дальнейшем возможна отработка энергетического и трансформируемого модулей, используемых в лунной программе.

2015 
 декабрь 2015: по заявлениям СМИ, из обновленного варианта Федеральной космической программы (ФКП) на 2016—2025 годы оказались вычеркнуты практически все работы по пилотируемым полетам на Луну. В сравнении с проектом ФКП представленным в апреле 2015 года из перечня финансируемых программ исчезли проекты в том числе «Создание лунной орбитальной станции» (ОКР «ЛОС 1 этапа»).

2018 
 19 ноября 2018 года генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин на конференции, посвященной 20-летию МКС, представил концепцию российской окололунной станции. В станцию, помимо пилотируемого корабля и посадочного модуля, должен войти базовый модуль со стыковочными узлами. В качестве базового модуля можно использовать узловой модуль «Причал» и Научно-энергетический модуль (НЭМ), которые сейчас создаются для МКС.
 29 ноября 2018 из опубликованной презентации «Дорожной карты реализации Лунной программы», подготовленной генеральным конструктором пилотируемых комплексов Евгением Микриным, следует, что в конце 2025 года с запуска базового модуля планируется начать строительство российской национальной станции на орбите Луны. В последующем к орбитальной станции будут стыковаться корабли и взлётно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.
 29 января 2019 года генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, выступая на XLIII Королёвских чтениях, заявил, что Россия приступила к составлению концепции национальной окололунной станции. Он уточнил, что окололунная станция может быть и международной, но её строительство должно осуществляться на равноправных условиях.

2020 
«Роскосмос» ждет от РКК «Энергия» предложений по национальной орбитальной станции, их рассмотрит научно-технический совет госкорпорации перед передачей в правительство.

2021 

 11 января 2021 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в социальной сети, что новая орбитальная станция, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой, так как это снизит расходы на её эксплуатацию; постоянное присутствие может быть оправдано только постоянной загрузкой станции задачами. По словам Рогозина, основные задачи, которые будут решаться на орбитальной станции — сборка сложных перелётных модулей, дозаправка кораблей и их ремонт, проверка работоспособности новых космических систем и аппаратуры в условиях открытого космоса, управление отдельными орбитальными группировками, а также установка полезной нагрузки, в том числе для дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции. Космический туризм возможен на такой станции, но в объёме отдельного модуля.
 13 января на сайте Совета РАН по космосу был опубликован текст заседания Совета от 25 ноября 2020 года, в которых указывается, что из-за неизбежного увеличения трат на поддержание эксплуатации МКС необходимо спроектировать российскую орбитальную станцию, функционирующую на околоземной орбите.
 12 апреля на совещании у Президента РФ В. Путина было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования МКС. Ранее, в ходе совещания, проведенного во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев представил облик новой российской орбитальной станции с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет заменяемости модулей. Как предполагается, новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) — именно так звучит её официальное название — будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы экипажа от 2 до 4 человек. Также будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. Начать развертывать станцию предлагается в период после 2024 года.
 20 апреля глава Роскосмоса Д. Рогозин в соцсетях сообщил, что Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС, станет первым модулем новой российской орбитальной станции и будет запущен в 2025 году. 21 апреля Рогозин сообщил на общем собрании членов РАН, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, потому что только в этом случае её можно сделать хорошо (при этом не исключено сотрудничество с другими странами при работе станции).
 3 июня 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил СМИ, что эскизное проектирование российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется до конца лета, также в ближайшее время в правительство России будет направлен доклад с дорожной картой создания РОСС.
 30 июня 2021 года РКК «Энергия» опубликовала годовой отчет за 2020 год, в котором говорится, что были рассмотрены четыре разных варианта создания российской орбитальной служебной станции как на базе модулей МКС, так и на основе вновь разрабатываемых модулей на орбитах с различным наклонением.
 31 июля 2021 года состоялось заседание президиума Научно-технического совета (НТС) по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В ходе заседания президиума совета были заслушаны доклады и выступления представителей ПАО «РКК „Энергия“», АО «ЦНИИМаш», ФГУП «НПО „Техномаш“», АО «Организация „Агат“», ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», ФГБУН ИКИ РАН и ГНЦ РФ ИМБП РАН. Совет рекомендовал Роскосмосу с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 году завершением её эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП−2025.
 23 августа 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на форуме «Армия-2021», что решение научно-технического совета госкорпорации о создании национальной орбитальной станции 19 августа направлено в правительство.
 30 августа 2021 года генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил СМИ, что предприятие приступило к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС), финансирование которого начнется в январе 2022 года. Сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки. Новая Российская орбитальная станция будет более автономной и сможет, в отличие от МКС, работать без экипажа: для новой станции РКК «Энергия» предлагает более совершенные автономные системы, которые можно было бы полностью выключить на время отсутствия экипажа, что невозможно сделать сейчас (бортовые системы МКС созданы таким образом, что требуют постоянного обслуживания и присмотра). Экипаж должен присутствовать на борту, когда он там действительно нужен, а в его отсутствие системы жизнеобеспечения можно выключить. Расходы на содержание станции при этом становятся на несколько порядков меньше. Помимо автоматизации самой станции, её будет сопровождать «эскадра» свободно летающих научных модулей, которые время от времени будут стыковаться к станции для замены научного оборудования, ремонта, дозаправки и необходимого обслуживания. Именно этими задачами будут заниматься прилетающие на станцию экспедиции. В отсутствие работы на орбите космонавты будут возвращаться на Землю.

— Проанализировав годы беспрерывного присутствия людей на орбите, мы пришли к выводу, что держать экипаж постоянно на борту экономически невыгодно, потому что люди устают, снижается их отдача. После 100—120 суток экспедиции начинается зона пониженной эффективности работы. Естественно, космонавты начинают уставать. Содержать в космосе людей — достаточно дорогое удовольствие.

Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, 31 августа 2021 года.

 2 сентября 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время марафона «Новое знание» сообщил, что развертывание станции начнется через пять-шесть лет с базового модуля, которым станет НЭМ.
 21 сентября 2021 года по итогам совместного заседания президиума научно-технического совета Роскосмоса и бюро Совета Российской академии наук по космосу Роскосмосу было рекомендовано представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента МКС на период создания РОСС.
 23 сентября 2021 года Роскосмос на сайте госзакупок опубликовал техническое задание на проект исследований по подготовке к полету на Луну, в котором прописано, что РОСС будет являться частью инфраструктуры для осуществления полетов на Луну. Из материалов следует, что будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму РОСС, так и на входящие в неё модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами «Ангара-А5»). На НИР на разработку требований к РОСС и её семи модулям намечается потратить 1,735 млрд рублей до ноября 2025 года.
 26 ноября 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после успешной стыковки модуля «Причал» с МКС сообщил в ЦУПе, что госкорпорация при получении политического согласия на высшем уровне готова начать работы по эскизному проектированию РОСС в 2023 году за счет собственных средств, но с последующей компенсацией затрат. По словам Рогозина, согласие по проекту будет связано не с конкретными параметрами финансирования работ, а с принципиальным решением об их развертывании, поскольку де-факто работы по эскизному проектированию РОСС уже начались.

2022 
 29 марта по итогам встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с представителями экспертного совета было сообщено, что РКК «Энергия» завершит эскизное проектирование станции РОСС в 2022 году; перед «Энергией» поставлена задача обеспечить готовность первого модуля станции (научно-энергетический модуль) в 2025 году.
 8 апреля Роскосмос сообщил, что разработка конструкторской документации и создание модулей РОСС начнутся после защиты эскизного проекта. Соответствующее решение было принято на заседании набсовета Роскосмоса.
 29 апреля пресс-служба Роскосмоса сообщила, что глава госкоропрации Дмитрий Рогозин поручил Научно-исследовательскому институту командных приборов (НИИКП) разработать системы ориентации для Российской орбитальной служебной станции.
 5 мая Роскосмос и РКК «Энергия» заключили госконтракт стоимостью 2,69 млрд рублей на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции (ОКР «Создание космического комплекса российской орбитальной станции»), работы должны быть завершены 31 марта 2024 года. Эскизное проектирование будет вестись в два этапа. Первый подразумевает анализ сценариев развертывания и наклонения целевой орбиты, включая сценарий отстыковки действующих модулей российского сегмента МКС, рассчитана стоимость доставки 1 кг грузов, стоимость развертывания станции начальной конфигурации и перехода космических аппаратов с орбиты станции на окололунную орбиту. Этап должен завершиться к июню 2022 года, результаты изучит Научно-технический совет Роскосмоса. Второй этап продлится до марта 2024 года и включает разработку эскизного проекта и технических заданий варианта орбитальной станции по итогам первого этапа проектирования. Также будет рассмотрено обеспечение станции связью, подготовка космонавтов, средства медобеспечения, возможность функционирования в пилотируемом и беспилотном режимах, использование робототехнических систем и другие вопросы.
 26 мая Совет РАН по космосу и президиум Научно-технического совета Роскосмоса после совместного заседания пришли к выводу, что Российская орбитальная служебная станция должна быть автоматической, участие экипажа потребуется только в доставке и установке оборудования. Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой.
 21 декабря глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил СМИ, что планирует в День космонавтики, 12 апреля, доказать необходимость создания Российской орбитальной станции президенту и правительству. Финансирования и точных сроков ее создания нет. При этом по плану начало формирования станции намечено "на период 2028 года".

Ожидаемые события 

Конец 2023 года — завершение эскизного проектирования, после которого станут понятны облик станции, параметры орбиты, объемы необходимого для ее создания финансирования, а также возможные сроки развертывания.

Модули станции 
В опубликованном Роскосмосом 23 сентября 2021 года на сайте госзакупок техническом задании на проект исследований по подготовке к полёту на Луну прописано, что РОСС будет включать семь модулей и центрифугу: модуль-стапель, универсальный узловой модуль, лабораторный модуль, свободнолетающий модуль, трансформируемый модуль, базовый блок, шлюзовой модуль, центрифуга с коротким радиусом.

Первый этап развертывания (2028—2030) 

В конце июля 2022 года генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв сообщил СМИ, что первый экипаж на РОСС можно будет отправить в 2028 году на ракете-носителе «Союз-2.1б», уже после стыковки НЭМ с базовым и шлюзовым модулями. Космонавты во время первой миссии расконсервируют станцию и начнут эксперименты. По возвращении экипажа на Землю РОСС будет работать в автоматическом режиме. Затем к станции должен прибыть базовый модуль такого же типоразмера, что и НЭМ. Экипажи будут посещать РОСС два раза в год, грузы будут доставляться грузовыми кораблями серии "Прогресс", запускаемыми ракетами-носителями "Союз-2.1б.

Все модули будут запускаться с космодрома Восточный.
 Научно-энергетический модуль — первый модуль новой станции, изначально был рассчитан на эксплуатацию в составе МКС. Запуск к РОСС изначально предполагался в конце 2025 года или в 2027 году, но в июле 2022 года генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил СМИ, что если решение о строительстве РОСС будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году. Рабочая масса ~ 22 000 кг. Будет запущен с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5М»;
 Узловой модуль — второй модуль, оснащен шестью стыковочными узлами. Аналог модуля «Причал» на РС МКС Рабочая масса <6000 кг. Будет запущен ракетой-носителем «Ангара-А5М»;
 Шлюзовой модуль — предназначен для выхода экипажа в открытый космос; стартовая масса составит 4,65т, срок эксплуатации оценивается в 15 лет. Будет запущен ракетой-носителем «Ангара-А5М».
 Базовый модуль — запуск в 2028 году ракетой-носителем «Союз-5»; на базовом модуле, вероятнее всего, как и на НЭМ, будут установлены две каюты и туалет для космонавтов. Это позволит создать комфортные условия для экипажа из четырех человек.

Основные характеристики станции на первом этапе развертывания
Масса, т: 55.
Объём гермоотсеков, м³: 217.
Объём для целевого оборудования, м³: 19.
Электроэнергия для целевого оборудования, кВт: 55.
Количество внешних рабочих мест: 24.
Хранение топлива АТ + НДМГ, кг: 3900.
Информационный обмен с Землей, Мбит/с: до 105.
Экипаж, чел: 4.
Кораблей посещения в год (пилотируемых/грузовых): 2 / 1-2.

Второй этап развертывания (2030—2035) 

В 2030 году начнется второй этап развертывания РОСС, к ней будут присоединены Целевой и Производственный модули. К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем — 505 кубических метра, и по этим показателям она существенно превысит российский сегмент МКС. Модули будут запускаться с космодромов Плесецк и Восточный.

 Целевой модуль.
 Целевой производственный модуль.
 Платформа обслуживания космических аппаратов с выносным стапелем, на котором можно будет парковать разного рода автоматические аппараты, спутники. Здесь будет проходить их ремонт, заправка, юстировка полезной нагрузки, а затем они снова будут отправляться на свои орбиты.

Основные характеристики станции на втором этапе развертывания
Объём гермоотсеков, м³: 505.
Объём для целевого оборудования, м³: 49.
Электроэнергия для целевого оборудования, кВт: 55.
Количество внешних рабочих мест: 48.
Хранение топлива АТ + НДМГ, кг: 9100.
Информационный обмен с Землей, Мбит/с: до 300.
Экипаж, чел: 2-4.
Кораблей посещения в год (пилотируемых/грузовых): 1-2 / 1-3.

Туристический модуль 
2 августа 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время заседания Научно-технического совета Роскосмоса по архитектуре будущей РОСС предложил создать специальный модуль для посещения её туристами, поскольку госкорпорация не планирует заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры.

Медицинский модуль 
5 октября 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в состав станции может быть включен медицинский модуль, использующий робототехнические решения.

Модуль с центрифугой короткого радиуса 

В случае создания модуля с центрифугой короткого радиуса (ЦКР) впервые в истории российской и, возможно, мировой космонавтики могут быть отработаны вопросы искусственной гравитации. Использование искусственной гравитации с применением ЦКР должно оказаться эффективным элементом системы профилактики в условиях межпланетных полетов и планетных баз.  Этот проект в предварительном плане проработан специалистами РКК "Энергия" и ИМБП РАН и получил принципиальную поддержку на государственном уровне. Но по состоянию на 2022 год проектно-конструкторские работы не финансируются.

Модули из первоначальных планов 
 Трансформируемый модуль, по возможностям напоминающий наработки по надувным модулям компании «Bigelow Aerospace», однако имеющий большую функциональность и обладающей большей прочностью к микростолкновениям с обломками космического мусора и метеоритов. Стартовая масса 4750 кг, трансформируемый модуль должен стать основной жилой частью станции, его запуск планируют осуществить на носителе «Ангара-А5» или «Ангара-А5В».
 Экспериментальный трансформируемый модуль — будет создаваться на основе задела по корпусам модулей МКС,будет занимать объём 30 кубометров, после выведения его эластичная оболочка будет надуваться до 100 кубометров, стартовая масса составит 4,75 тонн, срок эксплуатации оценивается в 5 лет.
Прежним проектом ФКП, разработанным в 2014 году, запуск трансформируемого модуля планировался на 2021 год, энергетического модуля — на 2025 год. Кроме того, предполагалось, что новая орбитальная станция получит модуль-лабораторию «ОКА-Т-2», узловой модернизированный модуль (УММ), модуль-стапель (МС).

Модули РС МКС 

22 августа 2022 года директор ИМБП РАН Олег Орлов сообщил СМИ, что самые новые модули РС МКС «Наука» и «Причал» не будут переноситься в РОСС не только потому, что их перенос на высокоширотную орбиту невозможен технически. Создание РОСС из модулей РС МКС приведет к перекрестному переносу микрофлоры модулей на новые модули РОСС; к появлению на РОСС потенциально патогенных бактерий медицинского значения и бактерий/грибов – биодеструкторов (технофилов) участвующих в процессах биодеструкции материалов. В результате естественные процессы будут существенно ускорены. Анализ результатов микробиологического мониторинга среды обитания модулей РС МКС, проводимого в рамках штатных операций медицинского контроля, свидетельствует, что в 65% проанализированных проб последних экспедиций были обнаружены микроорганизмы в количествах, превышающих нормативные требования. Среди них были идентифицированы виды, имеющие медицинское значение и способные при иммунодефиците организма человека вызывать аллергические реакции и некоторые виды заболеваний мягких тканей и верхних дыхательных путей.

Транспортное обеспечение станции 
Первый этап развертывания — Союз-МС и Прогресс-МС либо «Орёл» / РН Союз-2 либо Ангара-А5М. Космодром: Байконур.

Второй этап развертывания — «Орёл» / РН «Ангара-А5М». Космодром: Восточный.

23 апреля 2021 года исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко сообщил СМИ, что пилотируемые полеты из Плесецка не планируются, так как это военный космодром.

23 апреля 2021 года руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьёв сообщил СМИ, что в случае запуска первого модуля станции — НЭМ — в 2025 году первая пилотируемая миссия состоится в 2026 году.

26 июля 2022 года генконструктор РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв сообщил СМИ, что полеты к РОСС потребуют перехода на ракету «Союз-2.1б». Ракета-носитель «Союз-2.1б» из-за перехода на новое наклонение орбиты обеспечит на новом наклонении почти ту же выводимую массу, что и «Союз-2.1а» на прежнем наклонении МКС в 51,6°. Корабль «Союз» сможет летать на высокоширотную РОСС в трёхместном варианте.

Параметры орбиты 

Нами была проанализирована текущая ситуация и мы пришли к выводу, что наклонение станции в 51° себя полностью исчерпало с точки зрения целесообразности и научной новизны проводимых работ. Станция — это прежде всего лаборатория для проведения прикладных и фундаментальных работ, для накопления новых знаний, изучения дальнего космоса, площадка для отработки целевого оборудования для космических аппаратов. Выслушав предложения наших институтов, в частности РКК «Энергии», мы согласились с изменением концепции станции — переходом на другое наклонение в 97-98°.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, 23 апреля 2021 года.

Высота орбиты станции — от 300 до 350 км.

Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите — наклонением 97° к экватору (против 51,6° у МКС), на которой её солнечные батареи будут всегда освещены, а запуски будет возможно проводить с трех космодромов — Байконур, Восточный и «Плесецк». Орбита российской станции позволит каждые 1,5 часа видеть Арктику, а любую точку планеты — раз в двое суток. В этой связи обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах — от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону — аппаратурой для мониторинга космического пространства.

Вследствие большого наклонения орбиты станции, грузоподъемность тяжелой ракеты снизится на 4-5 тонн.

Применение 
На станции планируется отработка методик контроля ледовой и экологической обстановки, оперативного мониторинга ионосферы, климатических и микрофизических процессов, оптических регистраций возмущений в атмосфере Земли, измерения характеристик магнитного поля Земли и других задач. Платформа обслуживания космических аппаратов, которая будет установлена на новой российской орбитальной станции, позволит не только дооснащать и ремонтировать спутники, но и дозаправлять их.

21 апреля 2021 года президент РАН Александр Сергеев сообщил СМИ, что Академия и Роскосмос обсуждают научную программу для новой российской космической орбитальной станции. На новой станции можно будет проводить обширные научные исследования. В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли. Также глава РАН считает, что новая станция должна быть роботизирована, а также автономно управляться искусственным интеллектом.

21 апреля 2021 года первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что основными задачами российской орбитальной станции станут наблюдение территории РФ и медико-физиологические эксперименты в районах с наименьшей защищенностью от агрессивной космической среды.

10 июня 2021 года президент РАН Александр Сергеев сообщил СМИ, что РОСС должна выполнять универсальные задачи от научных исследований до ремонта и сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос.

13 января 2022 года в презентации главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина были перечислены цели создания РОСС и её преимущества: работа в интересах национальной обороны и безопасности, использование для сборки межпланетного экспедиционного комплекса, хранение и обслуживание космических аппаратов, трансформируемая модульная архитектура, увеличенный срок службы, возможность реконфигурации, автономная научная лаборатория, универсальные рабочие места снаружи и внутри станции, коммерческий сегмент.

25 января 2022 года начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин на XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева сообщил, что дополнительной задачей РОСС будет использование для разработки технологий в интересах лунной программы.

26 июля 2022 года генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил СМИ, что при политической воле и достаточном финансировании РОСС можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса. С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне. В этом случае РОСС становится своеобразным космопортом. Такие схемы позволяют снизить необходимую грузоподъемность ракет и перейти с дорогостоящих носителей сверхтяжелого класса на более доступные ракеты тяжелого класса.

В ноябре 2022 года директор ИМБП РАН Олег Орлов сообщил журналу "Русский космос", что медико-биологические исследования на борту РОС будут нацелены на межпланетные перелеты, это потребует постоянного присутствия экипажа на орбите.

Оценки проекта 
Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин о проекте заявил РИА «Новости», что «это реально, достаточно дёшево», но «вопрос в другом — нужна ли нам такая станция». Подобного мнения придерживается и член-корреспондент этой же академии Андрей Ионин; ранее он выразил мнение, что несмотря на имеющийся технический задел, создание Россией собственной космической станции не имеет практической цели и приведет лишь к неоправданным расходам.

Президент России Владимир Путин заявил, что проект создания национальной орбитальной космической станции очень важен для народного хозяйства.

28 ноября 2018 года директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент Анатолий Петрукович, высказал мнение, согласно которому идея создания окололунной станции выглядит непривлекательно из-за высокого уровня радиации у Луны для работы там длительных экспедиций и отсутствия для станции большого количества научных задач.

Оценка стоимости создания и финансирование разработки 
 18 апреля 2021 года информированный источник сообщил СМИ, что создание национальной станции может стоить в общей сложности 5-6 млрд долларов до 2030 года.
 21 апреля 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил СМИ, что поддержание российского сегмента МКС потребует примерно тех же самых средств, что и необходимо будет с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции.
 28 августа 2022 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил СМИ, что объем необходимого финансирования, а также сроки развертывания РОС будут понятны после завершения ее эскизного проектирования — в конце 2023 года.
 23 октября 2022 года вице-премьер России Денис Мантуров сообщил СМИ, что предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции уже определена, однако называть ее не планируется до готовности эскизного проекта (вторая половина 2023 года).
 14 ноября 2022 года исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил СМИ, что в настоящее время определяется стоимость проекта создания РОСС и порядок ее развертывания.

Госконтракты 
1. Разработку требований к РОСС планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022—2025 годов»; стоимость НИР: 1,735 млрд рублей.
2. Опытно-конструкторская работа «Создание космического комплекса российской орбитальной станции».

См. также 
 Коммерческая космическая станция
 «Мир»
 Axiom Space

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм «Первая космическая корпорация» в котором развёрнута информация с интервью главного конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва о планах по строительству станции РОСС.
 Владимир Соловьев о ходе проектирования Российской орбитальной станции // «Роскосмос», 26 июля 2022.

Проекты орбитальных станций
Роскосмос
Ожидаемые события в космонавтике